La Ribera de la Roca discorre pel terme comunal de la Roca d'Albera, tocant el límit de Sant Genís de Fontanes en el seu tram final, de la comarca del Rosselló (Catalunya Nord).

Es forma per la confluència del Còrrec del Pou i del Còrrec del Roc dels Tres Termes, a prop de l'extrem sud-est del terme de la Roca de l'Albera, al nord-oest del Puig Neulós i al nord del Roc dels Tres Termes.

És el curs d'aigua que defineix la vall que configura el terme de la Roca d'Albera. Davalla des dels vessants septentrionals de la Serra de l'Albera, i rep l'afluència de la gran majoria de còrrecs del terme de la Roca. En el seu curs, passa ran del costat oest del poble vell de la Roca d'Albera, separant-lo de les modernes extensions d'aquest poble.

A l'extrem nord-oest del terme, fa durant un tros de límit termenal amb Sant Genís de Fontanes, fins que s'aboca en la Ribera de Vilallonga just a l'extrem del terme. Poc després, la Ribera de Vilallonga dona pas al Tanyarí.

Etimologia 
Segons Joan Coromines, el corònim Ribera prové de Riu, abreujat en re-, ri- o ru-, segons el context. La segona part del topònim prové del poble i terme de la Roca de l'Albera.

Bibliografia 
 
 
 .

Referències 

Roca, Ribera de la
Roca, Ribera de la
Roca, Ribera de la
Roca, Ribera de la